Deacon (engl. für: Diakon) steht für:

 Deacon, priesterliches Amt der Anglikanischen Kirche
 Deacon (Rakete), eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 eine Variante dieser Rakete, siehe Nike Deacon
 ein chemisches Verfahren zur Herstellung von Chlor aus Chlorwasserstoff, siehe Deacon-Verfahren
 ein mobiles Panzerabwehrgeschütz, siehe AEC Mk I Deacon

Deacon ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Deacon Hill, mehrere Hügel
 Deacon Peak, erloschener Vulkan auf Penguin Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Kap Deacon, Kap an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktische Halbinsel

Deacon ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Deacon (1904–1982), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Brian Deacon (* 1949), englischer Schauspieler
 Bruce Deacon (* 1966), kanadischer Langstreckenläufer
 Destiny Deacon (* 1957), australische Künstlerin
 Frederick Deacon (1829–1875), belgischer Schachmeister
 George Deacon (1906–1984), Chemiker und Ozeanograph
 Gladys Marie Deacon (1881–1977), US-amerikanische Mätresse mehrerer Persönlichkeiten
 Henry Deacon (1822–1876), englischer Chemiker
 Hilary John Deacon (1936–2010), südafrikanischer Archäologe und Geologe
 Jared Deacon (* 1975), britischer Sprinter und Hürdenläufer
 John Deacon (* 1951), englischer Bassist und Komponist der Rockband Queen
 Jos Deacon, US-amerikanischer Schauspieler
 Louis Deacon (* 1980), englischer Rugby-Union-Spieler
 Maxwell Deacon (1910–1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Deacon (* 1979), englischer Rugbyspieler

 Susan Deacon (* 1964), schottische Politikerin
 Tom Deacon (1868–1921), walisischer Rugbyspieler